Ska du komma loss är ett studioalbum av det svenska dansbandet Wizex, släppt 1985.

Låtlista

Sida A

Sida B

Referenser

Fotnoter 

Album av Wizex
Album utgivna på Mariann Grammofon
Musikalbum 1985
Flerspråkiga musikalbum
Engelskspråkiga musikalbum
Svenskspråkiga musikalbum